Sebastian Wannström (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior avec le Brynäs IF dans l'Elitserien. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en troisième ronde, en soixante-douzième position par le Salavat Ioulaïev Oufa. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au deuxième tour, à la quarante quatrième place au total par les Blues de Saint-Louis.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien || 18 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 45|| 0|| 2|| 2||  6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Leksands IF || Allsvenskan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 43|| 8|| 7|| 15|| 20|| 17|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 16|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || IceMen d'Evansville || ECHL || 14|| 6|| 1|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Brynäs IF || Elitserien || 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 4|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 37|| 5|| 5|| 10|| 20|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 36|| 3|| 9|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Rögle BK || SHL|| 50|| 14|| 7|| 21|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Rögle BK || SHL|| 20 || 9 || 9 || 18 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| HV71 || SHL|| 26 || 8 || 8 || 16 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
|2018-2019|| HV71 || SHL|| 48 || 9 || 9 || 18 || 12 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2019-2020|| Leksands IF || SHL|| 49 || 10 || 4 || 14 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ässät || Liiga || 58 || 33 || 13 || 46 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 10|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Ajoie || NL || || || || || ||

Au niveau international

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| +1|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rögle BK
Joueur du HV 71
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Dinamo Riga